Lata 2000. (lata dwutysięczne lub lata dwa tysiące) – określenie odnoszące się do następujących okresów:

 Dekada – obejmująca lata 2000–2009, odpowiadająca w przybliżeniu I dekadzie XXI wieku
 Stulecie – obejmujące lata 2000–2099, odpowiadające w przybliżeniu XXI wiekowi
 Tysiąclecie – obejmujące lata 2000–2999, odpowiadające w przybliżeniu III tysiącleciu

Przypisy 

Strony ujednoznaczniające